Етна може да се отнася до:
 Етна – вулкан в Италия
 Етна (митология) – митологична фигура
 Етна (спътник) – спътник на Юпитер